Trois navires de la Royal Navy ont reçu le nom de HMS Good Hope :
le , un vaisseau de  lancé en 1664 et capturé par les Français en 1665 ;
le , un bateau de Vlie de  capturé aux Hollandais en 1665 et revendu en 1667 ;
le , un croiseur cuirassé de  lancé en 1901 et coulé en 1914 à la bataille de Coronel.

Good Hope